Яготинская — станция в Благовещенском районе Алтайского края. Входит в состав Яготинского сельсовета.

Население

Примечания 

Населённые пункты Благовещенского района (Алтайский край)